Az USA-ban három Coffee megye található:

 Coffee megye (Alabama)
 Coffee megye (Georgia)
 Coffee megye (Tennessee)